Simon Harcourt kan syfta på bland andra:

* Simon Harcourt, 1:e viscount Harcourt (1661–1727), brittisk lordkansler
 Simon Harcourt, 1:e earl Harcourt (1714–1777), brittisk diplomat och general